Il campionato europeo di football americano 2014 (in lingua inglese 2014 American Football European Championship), noto anche come Austria 2014 in quanto disputato in tale Stato, è stato la tredicesima edizione del campionato europeo di football americano per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla EFAF.

Ha avuto inizio il 30 maggio 2014, e si concluderà il 7 giugno 2014 all'Ernst-Happel-Stadion di Vienna.

Stadi 
Distribuzione degli stadi del campionato europeo di football americano 2014

Copertura televisiva 
Di seguito sono riportate le emittenti televisive delle nazioni partecipanti al campionato mondiale che si sono aggiudicate i diritti a trasmettere le partite dell'avvenimento nel proprio ambito territoriale.

La finale sarà trasmessa da Eurosport 2.

Squadre partecipanti 
La  esordisce in una fase finale del campionato europeo maggiore.

Sono presenti tutte le nazionali che hanno vinto almeno una volta il titolo europeo ad eccezione dell' e della  (ossia , , ).

Gironi

Risultati

Fase a gironi 
Nelle tabelle: P.ti = Punti; % = Percentuale di vittorie; G = Incontri giocati; V = Vittorie; P = Pareggi; S = Sconfitte; PF = Punti fatti; PS = Punti subiti; DP = Differenza punti.

Gruppo A

Gruppo B

Finali

Finale per il 5º posto

Finale per il 3º posto

Finale

Verdetti

Marcatori

Passer rating
La classifica tiene in considerazione soltanto i quarterback con almeno 10 lanci effettuati.

Voci correlate 
 Campionato europeo di football americano
 Eventi sportivi nel 2014

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Campionato europeo di football americano